Ipubi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipubi (ort), Pernambuco, 
 Ipubi (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar